Le tournoi de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du 20 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Heldman et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bournemouth
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Bournemouth